El nombre John Daly puede referirse a las siguientes personas:
John Daly, atleta británico;
John Daly, piloto de skeleton estadounidense.